Peter Collins, britanski dirkač Formule 1, * 6. november 1931, Kidderminster, Anglija, Združeno kraljestvo, † 3. avgust 1958, Bonn, Nemčija.

Peter Collins je pokojni angleški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1952 na Veliki nagradi Švice. Toda do sezone 1956 je vozil v slabših ekipah in po le nekaj dirk na sezono, nato pa je prestopil v Ferrari in dosegel svoji prvi zmagi na Velikih nagradah Belgije in Francije in tri druga mesta (dve od teh je dosegel v kombinaciji z drugim dirkačem in tako si je točke delil) kar je zadostovalo za tretje mesto v prvenstvu. V sezoni 1957 mu je uspelo doseči dve tretji mesti, v sezoni 1958 pa je dosegel svojo tretjo in zadnjo zmago na domači dirki za Veliko nagrado Velike Britanije, toda že na naslednji dirki za Veliko nagrado Nemčije se je smrtno ponesrečil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Glej tudi 
 seznam britanskih dirkačev
 seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Opombe 

Rojeni leta 1931
Umrli leta 1958
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
HWM-jevi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Maseratijevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1